Il singolare del torneo di tennis Copa 350 Anos Correios 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Montserrat González che ha battuto in finale Catalina Pella 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Teliana Pereira (semifinali)
 Paula Cristina Gonçalves (quarti di finale)
 Laura Pigossi (quarti di finale)
 Montserrat González (Campionessa)

 Catalina Pella (finale)
 Gabriela Cé (semifinali)
 Nathalia Rossi (secondo turno)
 Eduarda Piai (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa 350 Anos Correios 2013